Osoby o tym nazwisku:
 Donald Gollan – brytyjski wioślarz
 Franciszek Gollan – warmiński gawędziarz, rolnik